Adae oder Adä ist der Familienname folgender Personen:
 Amo Adae, 1805 Herrscher des Reiches Assin Apimenem im heutigen Ghana
 Fritz Adae (1875–1967), hoher Verwaltungsbeamter in Württemberg und im Deutschen Reich.
 Guillelmus Adae (13./14. Jh.), Dominikaner, Missionar und Erzbischof
 Joerg Adae (* 1943), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Johann Adä (1814–1899), Arzt und Mitglied des Deutschen Reichstags

Adae steht für:
 Adae (Fest), religiöses Fest der westafrikanischen Akan-Völker
 Los Adaes, ehemalige Hauptstadt von Spanisch-Texas
 eine Schreibweise des ehemaligen Stammes der Adai in Nordamerika
 der lateinische Genitiv von Adam, siehe Leben Adams und Evas